Гімалаї — найвищі гори на Землі.

Також може означати:

 Гімалаї — непальський художній фільм 1999 року.
 Гімалаї — книга Майкла Пейліна.